Щуровка () — село,
Щуровский сельский совет,
Ичнянский район,
Черниговская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 7421789001. Население по переписи 2001 года составляло 185 человек .

Является административным центром Щуровского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла 
Иценков и
Однольков.

Географическое положение 
Село Щуровка находится на левом берегу реки Смош,
выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Иценков,
ниже по течению на расстоянии в 3 км расположено село Ряшки (Прилукский район),
на противоположном берегу — село Однольков.
На реке сделана запруда.

История 
 1715 год — дата основания.
Село с 1649 по 1781 год было в составе Иваницкой сотни Прилукского полку Гетьманщины.
В селе была Николаевская церквь
Есть на карте 1812 года
В 1862 году в владельческом и козачем селе Щуровка была церковь и 63 двора где проживало 788 человек (377 мужского и 411 женского пола)

Экономика 
 «Щуровка», ООО.

Объекты социальной сферы 
 Школа I ст.
 Клуб.

Примечания